«Хэппи-энд» — российский сериал об индустрии вебкама, премьера которого состоялась 1 апреля 2021 года на сервисе more.tv. Главные роли в нём сыграли Денис Власенко и Лена Тронина.

Сюжет 
Герои сериала — двое молодых людей, Влад и Лера, которые переезжают в Москву и там начинают работать в мире вебкама и порно.

В ролях 
 Денис Власенко — Влад
 Лена Тронина — Лера
 Александр Горчилин — Макс
 Любовь Толкалина — Полина
 Даниил Воробьёв — Эдик
 Лукерья Ильяшенко — Яна
 Алексей Агранович — папа Леры
 Евгения Добровольская — мама Влада
 Александра Ребенок — Саша, подруга Полины

Производство и премьера 
Первую пилотную серию снимал Роман Прыгунов с Павлом Табаковым и Сафией Яруллиной. Затем проект был перезапущен с новой командой. Режиссёром стал дебютант Евгений Сангаджиев, главные роли достались совсем молодым актёрам Денису Власенко и Лене Трониной. Премьера сериала состоялась 1 апреля 2021 года на сервисе more.tv.

В роли саунд-продюсера сериала дебютировала певица Манижа.

Критика 
Критики отмечают выдающиеся и точные актёрские работы исполнителей главных героев — Трониной и Власенко. «Хэппи-энд» характеризуется ими как дерзкий проект, разрушающий характерные для российского киноискусства табу и ориентирующийся на лучшие западные образцы. Существует мнение о «перегибах откровенности» в сериале.

Примечания

Ссылки 
 «HAPPY END: создатели сериала и веб-модель про вебкам, постельные сцены, секс в России и в кино» Телеканал «Кино ТВ»

Телесериалы России, запущенные в 2021 году
Драматические телесериалы России
Комедийные телесериалы России
Телесериалы на русском языке
Телесериалы онлайн-кинотеатра More.tv